Srokowiec (Platysmurus leucopterus) – gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny krukowatych (Corvidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Platysmurus.

 Występowanie Występuje w Brunei, Indonezji, Malezji, Singapurze, Mjanmie i Tajlandii.

 Systematyka Na Kompletnej liście ptaków świata, Clements Checklist of Birds of the World oraz w książkowej wersji Handbook of the Birds of the World wyróżniane są dwa podgatunki P. leucopterus:
 srokowiec białoskrzydły (P. leucopterus leucopterus) – Półwysep Malajski od skrajnie południowej Mjanmy i południowej Tajlandii, wyspa Bintan i Sumatra.
 srokowiec czarny (P. leucopterus aterrimus) – Borneo.
 Coraz częściej jednak oba te taksony uznawane są za odrębne gatunki – takie ujęcie stosuje Międzynarodowy Komitet Ornitologiczny (IOC) oraz lista ptaków świata przygotowywana przez BirdLife International i autorów Handbook of the Birds of the World (taksonomię według tej listy stosuje IUCN).

 Morfologia Długość ciała 39–41 cm; masa ciała 178–182 g. Ma średnio długi, ciemnoszary i błyszczący dziób. Oczy są czerwone. Poza tym czarny. Na skrzydłach widoczne białe plamy. Dosyć długi ogon niebiesko opalizuje jak i lotki.

 Biotop Jego środowisko to lasy tropikalne, głównie nizinne (do 800–900 m n.p.m.), wysokie lasy wtórne, obrzeża lasów, zadrzewienia na bagnach i namorzyny.

 Status Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) klasyfikuje srokowce białoskrzydłego i czarnego jako gatunki najmniejszej troski (LC – Least Concern). Liczebność ich populacji nie została oszacowana, ale opisywane są jako rzadkie. Trend liczebności populacji obu tych taksonów jest oceniany przez BirdLife International jako prawdopodobnie spadkowy ze względu na utratę siedlisk.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Krukowate
Ptaki Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1824 roku